Zkratka CFR může znamenat:
 Căile Ferate Române – rumunské dráhy
 Cost and Freight – náklady a přepravné, mezinárodní dráhy 
 Council on Foreign Relation – americká organizace a think tank zaměřený na mezinárodní vztahy
 Climbing Federation of Russia – ruská lezecká federace viz IFSC
Case fatality rate – Hrubá míra smrtelnosti